Coulterville – census-designated place della contea di Mariposa, California
 Coulterville – villaggio della Contea di Randolph, Illinois
 Coulterville – comunità non incorporata della Contea di Allegheny, Pennsylvania